Мрежница може бити:

 Мрежница (река), притока реке Коране у Републици Хрватској
 Мрежница (Бариловић), насеље у општини Бариловић, на Кордуну, Република Хрватска